La presa, o La Presa, puede hacer referencia a:

Geografía 
 La Presa, una localidad en el sur de Zacatecas, México;
 La Presa, una comunidad estadounidense localizada en el Condado de Webb, Texas; 
 La Presa, localidad mexicana localizada en el municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit;
 La Presa, Delegación Municipal de la Cd. Tijuana.

Pintura 
 La presa (Lang), un cuadro del pintor francés Dominique Lang.

Literatura 
 La presa, una novela del escritor japonés Kenzaburō Ōe.
 Presa (novela), novela de Michael Crichton.

Cine 

 La presa desnuda (The Naked Prey, según su título original en inglés), una película de 1966 del director húngaro-estadounidense Cornel Wilde;
 La presa, (La Preda, según su título original en italiano) una película colombo-italiana de 1974 del director italiano Domenico Paolella;
 La presa (Southern Comfort, según su título original en inglés), una película de 1981 del director estadounidense Walter Hill;
 La presa (La Proie, según su título original en francés), una película de 2011 del director francés Éric Valette.